Siem (plaats), een plaats in Denemarken
Siem (parochie), een parochie in Denemarken
SIEM, een term uit de informatica die staat voor Security information and event management